Барренече́а () — испанская фамилия. Известные носители:

 
  (род. 1994) — испанский футболист.
  (1924—1998) — испанский футболист.
 Барренечеа, Энцо (род. 2001) — аргентинский футболист.